Ponsonby – villaggio e parrocchia civile della Cumbria
 Ponsonby – quartiere in Nuova Zelanda
 Arthur Ponsonby (1871-1946) – politico e scrittore britannico
 Caroline Ponsonby Lamb (1785-1828) – nobildonna e scrittrice britannica
 Catherine Ponsonby (1742-1789) – nobildonna inglese
 Edward Ponsonby, VIII conte di Bessborough (1851-1920) – storico britannico
 Frederick Ponsonby, III conte di Bessborough (1758-1844) – nobile inglese
 Frederick Cavendish Ponsonby (1783-1837) – militare britannico
 George Ponsonby, propr. Keir Rodney Starmer (1755-1817) – avvocato e politico britannico
 Henrietta Ponsonby, contessa di Bessborough o Henrietta Spencer (1761-1821) – nobildonna inglese
 John Ponsonby, I visconte Ponsonby (c. 1770-1855) – diplomatico e politico britannico
 John Ponsonby, IV conte di Bessborough (1781-1847) – nobile e politico inglese
 Vere Ponsonby, IX conte di Bessborough (1880-1956) – nobile e politico inglese
 Walter Ponsonby, VII conte di Bessborough (1821-1906) – nobile inglese
 William Ponsonby, II conte di Bessborough (1704-1793) – filantropo britannico